Watlington kan syfta på:

 Watlington, Norfolk – en ort och civil parish i Norfolk, England
 Watlington, Oxfordshire – en stad i South Oxfordshire, Oxfordshire, England